Weinbach  heißen folgende geographischen Objekte:

 Weinbach, Gemeinde im Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Weinbach (Wipperfürth), Ortsteil von Wipperfürth, Nordrhein-Westfalen
 Weinbach (Gemeinde Pöndorf), Ort bei Pöndorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Weinbach (Gemeinde St. Wolfgang), Ortschaft von St. Wolfgang im Salzkammergut, Oberösterreich

Gewässer:
 Hinterer Weinbach, rechter Zufluss der Teisnach in Achslach, Landkreis Regen, Bayern

 Weinbach (Innbach), am Ostrand des Hausrucks in Oberösterreich
 Weinbach (Marlach), Verbandsgemeinde Deidesheim, Rheinland-Pfalz
 Weinbach (Nidda), rechter Zufluss der Nidda mit zwei Mündungsarmen Bürgelgraben und dann Breitwiesengraben zwischen Ilbenstadt, Stadt Niddatal, und Okarben, Stadt Karben, beide Orte im Wetteraukreis, Hessen
 Weinbach (Vöckla), bei Pöndorf und Frankenmarkt im Süden des Kobernaußerwalds, Oberösterreich 
 Weinbach (Weil), linker Zufluss der Weil in Freienfels, Gemeinde Weinbach, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

Weinbach ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Weinbach (1819–nach 1870), deutscher Mühlenbesitzer, MdL Nassau 
 Heike Weinbach (* 1960), Gestaltpädagogin, freiberufliche Trainerin, Lehrbeauftragte 
 Nikolaus Weinbach († 1658), Abt des Klosters Eberbach
 Walter Weinbach (* 1943), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalpolitiker (CDU)

Siehe auch:
 Alter Weinbach
 Weingartenbach
 Weinbacher
 Weinbaechel
 Weingraben
 Weinsbach